Balbus steht für.

 Balbus, ein römischer Name

Balbus ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrosius Balbus (1704–1794), deutscher Zisterzienserabt
 Christophorus Balbus (1702–1766), deutscher Benediktinerabt
 Hieronymus Balbus, latinisierte Form von Girolamo Balbi (um 1450–1535), italienischer Humanist und Bischof
 Stanisław Balbus (* 1942), polnischer Literaturkritiker, Literaturtheoretiker und Übersetzer
 Steven A. Balbus (* 1953), US-amerikanischer Astrophysiker

Siehe auch:
 Balbus-Hawley-Instabilität, siehe Magnetorotationsinstabilität